Waterkwartier (Amersfoort)
Waterkwartier (Nijmegen)
Waterkwartier (Zutphen)